Bubbelbad, ook wel bekend als jacuzzi
 Jacuzzi (merk), een merk van bubbelbaden
 Candido Jacuzzi (1903-1986), een Amerikaans uitvinder
 Romain Jacuzzi (1984), een Frans voetballer